Linya és una muntanya de 668,3 metres damunt de la qual s'hi aixeca el poble de Linya, al municipi de Navès (Solsonès). Al cim hi ha un vèrtex geodèsic (referència 276098001).

Referències 

Muntanyes de Navès